I titoli Much Ado About Nothing o Molto rumore per nulla possono riferirsi a diverse opere creative.
 Molto rumore per nulla – opera teatrale di William Shakespeare
 Molto rumore per nulla – film di Kenneth Branagh (1993)
 Much Ado About Nothing – film televisivo di Brian Percival (2005)
 Much Ado About Nothing – film di Joss Whedon (2012)